Prine ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Prine (1936–2022), US-amerikanischer Schauspieler
 John Prine (1946–2020), US-amerikanischer Country-Sänger